Moorer peut faire référence à :

 Allison Moorer (1972-), une chanteuse américaine,
 Lana Michele Moorer (1971-), une rappeuse et chanteuse américaine,
 Michael Moorer (1967-), un boxeur américain,
 Shelby Lynn Moorer (1968-), une chanteuse et compositrice américaine.

Voir aussi